

Astronomia 
 S6 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 S6 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 S6 – codice vettore IATA di Star Air (Maersk)

Telefonia 
 Samsung Galaxy S6 – smartphone dell'azienda Samsung

Trasporti
 linea S6 del servizio ferroviario suburbano di Milano
 S6 – superstrada polacca

Altro 
 Audi S6 – automobile della Audi